Il singolare del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2010, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elena Baltacha che ha battuto in finale Lucie Hradecká 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lucie Hradecká (finale)
 Vania King (primo turno)
 Elena Baltacha (Campionessa)
 Katie O'Brien (primo turno)

 Sofia Arvidsson (quarti di finale)
 Kristína Kučová (primo turno)
 Monica Niculescu (primo turno)
 Arantxa Rus (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dow Corning Tennis Classic 2010